Murkisträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Murkisträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 736849-171419), sjö i Jokkmokks kommun, 
Murkisträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 737052-170299), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,1 ha)
Murkisträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 738057-171702), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,68 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn